«Си хоук» (Seahawk, , общевойсковой индекс — SH-60) — американский корабельный многоцелевой вертолёт.

SH-60 представляет собой флотскую модификацию армейского вертолёта UH-60 для эксплуатации с борта военных кораблей, разработанную в соответствии с конкурсной программой ВМС США LAMPS Мк.3 (Light Airborne Multipurpose System — лёгкая авиационная многоцелевая система). Первый полёт вертолёта состоялся в 1979 году и был принят на вооружение ВМС США в 1984 году.

Модификации 
 SH-60B Seahawk — базовая модификация палубного противолодочного вертолёта, победившая в программе LAMPS в сентябре 1977 года.

CS-70 Fathawk («жирный ястреб») — вариант SH-60B с увеличенным фюзеляжем повышенной вместимости, предлагался в качестве основного палубного вертолёта (NSA) для ВМС Канады с перспективой заказа 30-50 вертолётов, где конкурировал с французским Aérospatiale AS.332 Super Puma и британским AgustaWestland EH101, уступив в итоге последнему, дальше чертежей и макетирования дело не двинулось.

 SH-60F Ocean Hawk — палубный противолодочный вертолёт для проведения операций по прикрытию авианосцев в радиусе 50 км; предназначен для замены вертолётов Sikorsky S-61 Sea King.
 SH-60J Sea Hawk — палубный противолодочный вертолёт сил самообороны Японии для замены вертолётов Sikorsky S-61 Sea King.
 HH-60H Seahawk — палубный поисковый и спасательный вертолёт для ВМС США.
 MH-60S Knighthawk
 MH-60R Seahawk — противолодочный вертолёт с опускаемой ГАС, развитие SH-60В и SH-60F.
 S-70B — экспортная модификация вертолёта SH-60B.
 S-70M Thunderhawk — палубный противолодочный вертолёт для ВМС Таиланда с опускаемой ГАС.

Лётно-технические характеристики 
Приведённые характеристики соответствуют модификации SH-60B.

Модернизация 
В апреле 2012 года компания Lockheed Martin получила контракт стоимостью $1,05 млрд на поставку современной бортовой электроники для вертолётов семейства Sea Hawk. В рамках пятилетнего контракта вертолёты MH-60R Romeo и MH-60S Sierra получат более чем 200 новых кабин пилотов с цифровыми информационными экранами, бортовых компьютеров, а также различных датчиков.

Вертолёты MH-60R получат 162 новых комплектов бортовой электроники, ещё 62 комплекта предназначено для боевых вертолётов версии MH-60S. Модернизация парка вертолётов MH-60 Sea Hawk ВМС США должна завершиться к июню 2018 года.

Вертолёт снабжён низкочастотной ГАС, увеличена дальность в 3-7 раз, по сравнению со старыми, в том числе возможен перехват связи. Производство 20 станций в год

На вооружении 
 : ВМС Австралии — 15 S-70B и 2 MH-60R, по состоянию на 2011 год. В 2014 году будут списаны и заменены на 24 MH-60R.
 : ВМС Бразилии — заказано 6 S-70B, по состоянию на 2011 год.
  — 1 MH-60R, по состоянию на 2016 год
 : ВМС Греции — 11 S-70B, по состоянию на 2016 год
: ВМС Дании — 3 MH-60R, по состоянию на 2016 год. Всего заказано 9 вертолетов MH-60R
: ВМС Индии  - 5 единиц по состоянию на 2022 год, всего заказано 24 MH-60R
 : ВМС Китайской Республики — 19 S-70C, по состоянию на 2008 год.
 : ВМС Испании — 18 S-70B, по состоянию на 2012 год.
 : ВМС Сингапура — 6 S-70B, по состоянию на 2011 год.
 : ВМС США — 217 MH-60R, 271 MH-60S, 20 SH-60F, 35 HH-60H, 6 SH-60B и 8 MH-53E, по состоянию на 2016 год Выполняются текущие поставки MH-60R по контракту на 249 единиц
 : ВМС Таиланда — 6 S-70 и 2 MH-60S, по состоянию на 2011 год.
 : ВМС Турции — 25 S-70B, по состоянию на 2012 год.
 : ВМС Японии — 31 SH-60J/K (Mitsubishi H-60), по состоянию на 2008 год.

Происшествия 
 21 декабря 2011 года в 11:10 MH-60S Seahawk  ВМС США потерпел крушение во время тренировочного полёта недалеко от  к западу от  в Калифорнии.

 15 апреля 2012 года в 11:05 SH-60J Seahawk Морских сил самообороны Японии потерпел крушение в бухте  в префектуре Аомори. Шесть членов экипажа выжили, пилот погиб.

 16 декабря 2013 года в 15:30 MH-60S Knighthawk, приписанный к   ВМС США, потерпел крушение возле порта города Миура в префектуре Канагава. Вертолёт опрокинулся на бок при попытке совершить аварийную посадку после потери управления. Два из четырех членов экипажа получили травмы.

 2 сентября 2014 года в 14:30 MH-60S Knighthawk, приписанный к   ВМС США, перевернулся при посадке в 64 км от станции «» в центре долины . Пять человек на борту получили легкие травмы.

 21 декабря 2014 года в 19:22 MH-60S Seahawk, приписанный к 26-й эскадрилье противолодочных вертолётов ВМС США, потерпел крушение во время тренировочного полета на базе «» в Кувейте. Три члена экипажа получили незначительные травмы.

 14 июня 2016 года в 11:12 MH-60S Seahawk, приписанный ко   ВМС США, потерпел крушение на реке Джеймс. Все 3 члена экипажа были спасены.

 26 апреля 2017 года в 06:57 MH-60R Seahawk, приписанный к 78-й ударной эскадрилье морских вертолётов  ВМС США, потерпел крушение сразу после взлета с палубы эсминца «Дьюи» в 39 км к востоку от побережья Гуама. Предполагаемая причина — отказ рулевого винта. Экипаж не получил серьезных травм.

 26 августа 2017 года в 22:48 SH-60J Seahawk Морских сил самообороны Японии потерпел крушение в 90 км к западу-юго-западу от мыса  в префектуре Аомори. Один из четырех членов экипажа был спасен, остальные пропали без вести.

 19 октября 2018 года в 09:00 MH-60R Seahawk, приписанный к  5-го палубного воздушного крыла ВМС США, вскоре после взлета потерпел крушение на палубе авианосца «Рональд Рейган» в Филиппинском море. Получили различные травмы 12 человек. Все раненые находятся в стабильном состоянии под наблюдением медицинского персонала, некоторые будут эвакуированы на берег.

 25 января 2020 года в 16:25 MH-60S Seahawk, приписанный к 12-й эскадрилье противолодочных вертолётов 5-го палубного воздушного крыла ВМС США, совершил аварийную посадку в Филиппинском море, в 170 километрах к востоку от Окинавы. Все пять пассажиров были спасены американскими войсками и силами самообороны Японии, двое возвращены на командный корабль «», трое доставлены в военно-морской госпиталь Окинавы.

 27 августа 2020 года MH-60S Knighthawk, приписанный к 160-му ОАП Армии США, разбился окрестностях базы ВМС «» на острове Сан-Клементе. На борту было 5 человек, 2 погибли, 3 получили ранения.

 16 июля 2021 года в 17:00 MH-60S Knighthawk ВМС США потерпел крушение близ горы Хог в штате Калифорния. Четыре человека, находившиеся на борту, были спасены.

 31 августа 2021 года в 16:30 MH-60S Knighthawk, приписанный к   ВМС США, после взлёта с авианосца «Авраам Линкольн» упал в океан недалеко от Сан-Диего в Калифорнии. Один член экипажа был спасён, пять членов экипажа числятся пропавшими без вести. Ещё пять моряков на борту «Авраама Линкольна» получили травмы в результате инцидента, двое были доставлены на берег для лечения.

 14 октября 2021 года MH-60R Seahawk ВМС Австралии упал в Филиппинское море на подходе к эсминцу «». На борту находились три члена экипажа, которые получили легкие травмы.

 9 июня 2022 года в 18:00 MH-60S Seahawk ВМС США, приписанный к , базирующейся на военно-морской авиабазе «», потерпел крушение на тренировочном полигоне недалеко от «» в штате Калифорния.

Примечания

См. также 

Родственные разработки

  Sikorsky UH-60 Black Hawk
  Sikorsky CH-148 Cyclone

Аналоги

  Ка-27
  Ка-29
  Boeing YUH-61
  Harbin Z-9
  NHI NH90
  Westland Lynx

Списки

 Список вертолётов

Ссылки 
 SH-60 Seahawk. Официальный сайт компании «Sikorsky» 
 Энциклопедия «Уголок неба» 
 Противолодочный вертолёт SH-60 Sea Hawk 
 МНОГОЦЕЛЕВОЙ ВЕРТОЛЁТ SH-60 SEA HAWK 

Противолодочные вертолёты
Вертолёты США
Вертолёты Sikorsky